Квалификация (отборочный турнир) 14-го чемпионата мира по волейболу среди мужчин прошла в период с 26 апреля 1997 года по 1 марта 1998 года с участием 55 национальных сборных команд. Были разыграны 23 путёвки в финальный турнир мирового первенства (11 — от Европы, 5 — от Азии, 3 — от Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, 2 — от Южной Америки, 2 — от Африки). От квалификации освобождена команда страны-хозяина — сборная Японии.

Европа 
Команды-участницы: Австрия, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Испания, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Югославия, Эстония.

Предварительный раунд

Группа A 
26.04 — 19.06.1997. 

 26 апреля Таллин (Эстония): Эстония — Швеция 0:3 (13:15, 7:15, 4:15).
 27 апреля Таллин (Эстония): Эстония — Дания 1:3.
 1 мая Люнгбю (Дания): Дания — Эстония 3:0.
 3 мая Катринехольм (Швеция): Швеция — Эстония 3:1 (15:2, 13:15, 15:5, 15:10).
 10 июня Люнгбю (Дания): Дания — Швеция 2:3 (17:15, 14:16, 6:15, 16:14, 10:15).
 12 июня Катринехольм (Швеция): Швеция — Дания 3:0 (15:6, 15:7, 15:1).

Группа В 
27—29.06.1997. Лилль (Франция)

 27 июня: Бельгия — Австрия 3:0.
 28 июня: Франция — Австрия 3:0 (15:10, 15:4, 15:3).
 29 июня: Бельгия — Франция 3:2 (15:6, 4:15, 15:11, 10:15, 15:8).

Группа С 
30.04—2.05.1997. Стамбул (Турция)

 30 апреля: Турция — Израиль 3:2.
 1 мая: Хорватия — Израиль 3:0.
 2 мая: Турция — Хорватия 3:0.

Группа D  
6—8.06.1997. Дебрецен (Венгрия) 

 6 июня: Венгрия — Белоруссия 3:1 (15:12, 15:13, 10:15, 15:6); Словакия — Босния и Герцеговина 3:0 (15:8, 15:13, 15:6).
 7 июня: Словакия — Белоруссия 3:1 (15:11, 15:11, 13:15, 15:9); Венгрия — Босния и Герцеговина 3:0.
 8 июня: Венгрия — Словакия 3:0 (15:11, 15:11, 16:14); Босния и Герцеговина — Белоруссия 3:1 (15:13, 15:12, 13:15, 15:7).

Итоги 
В основной раунд вышли по две лучшие команды из групп предварительного раунда — сборные Швеции, Дании, Бельгии, Франции, Турции, Хорватии, Венгрии и Словакии, где к ним присоединились ещё 15 команд.

Основной раунд

Группа F  
8—10.08.1997. Монтекатини-Терме (Италия) 

 8 августа: Турция — Финляндия 3:1 (12:15, 15:4, 15:8, 15:13); Италия — Бельгия 3:0 (15:7, 15:5, 15:10).
 9 августа: Бельгия — Финляндия 3:1 (15:6, 7:15, 15:9, 15:4); Италия — Турция 3:0 (15:6, 17:15, 15:6).
 10 августа: Турция — Бельгия 3:1 (10:15, 16:14, 15:11, 15:12); Италия — Финляндия 3:0 (15:11, 16:14, 15:11).

Группа G  
22—24.08.1997. Гронинген (Нидерланды) 

 22 августа: Украина — Германия 3:1 (15:9, 15:9, 13:15, 15:5); Нидерланды — Хорватия 3:0 (15:7, 15:1, 15:6).
 24 августа: Нидерланды — Украина 3:0 (15:7, 15:9, 15:5); Германия — Хорватия 3:1 (15:7, 15:8, 13:15, 15:7).
 25 августа: Украина — Хорватия 3:0 (15:13, 15:3, 15:4); Нидерланды — Германия 3:2 (9:15, 6:15, 17:15, 15:8, 15:13).

Группа H  
15—17.08.1997. Ольштын (Польша) 

 15 августа: Россия — Дания 3:0 (15:1, 15:8, 15:2); Польша — Венгрия 3:0 (15:8, 16:14, 16:14).
 16 августа: Россия — Венгрия 3:0 (15:3, 15:9, 15:0); Польша — Дания 3:1 (12:15, 15:10, 15:11, 15:3).
 17 августа: Венгрия — Дания 3:0 (15:12, 15:11, 15:10); Россия — Польша 3:0 (15:5, 15:10, 15:6).

Группа I 
22—24.08.1997. София (Болгария) 

 22 августа: Испания — Словакия 3:0 (15:7, 15:5, 15:9); Болгария — Румыния 3:2 (15:9, 12:15, 15:2, 16:17, 15:13).
 24 августа: Испания — Румыния 3:1 (11:15, 15:2, 15:6, 15:6); Болгария — Словакия 3:1 (11:15, 15:5, 17:16, 15:13).
 25 августа: Словакия — Румыния 3:1 (16:14, 15:5, 11:15, 15:2); Испания — Болгария 3:1 (10:15, 17:15, 15:9, 15:11).

Группа J  
20—22.12.1997. Ламия (Греция) 

 20 декабря: Югославия — Франция 3:0 (15:12, 15:9, 16:14); Греция — Швеция 3:0 (15:8, 15:6, 15:10).
 21 декабря: Греция — Франция 3:1 (10:15, 15:12, 15:9, 16:14); Югославия — Швеция 3:1 (10:15, 15:9, 15:3, 15:1).
 22 декабря: Франция — Швеция 3:0 (15:8, 15:9, 15:6); Югославия — Греция 3:0 (15:9, 15:10, 15:13).

Группа К 
14.06 — 28.12.1997. 

 14 июня Эшпинью (Португалия): Португалия — Латвия 0:3 (9:15, 8:15, 8:15).
 27 июня Ческе-Будеёвице (Чехия): Чехия — Португалия 3:0 (15:8, 15:8, 15:6).
 16 августа Рига (Латвия): Латвия — Чехия 3:2 (15:6, 13:15, 12:15, 15:5, 19:17).
 27 августа Ческе-Будеёвице (Чехия): Чехия — Латвия 3:1 (10:15, 15:12, 15:11, 15:11).
 15 ноября Рига (Латвия): Латвия — Португалия 3:0 (15:3, 15:10, 15:5).
 28 декабря Эшпинью (Португалия): Португалия — Чехия 0:3 (13:15, 13:15, 1:15).

Итоги 
По итогам основного группового раунда путёвки на чемпионат мира 1998 года получили по две лучшие команды из групп F, G, H, I, J — Италия, Турция, Нидерланды, Украина, Россия, Польша, Испания, Болгария, Югославия, Греция, а также победитель группы К Чехия.

Азия 
Команды-участницы: Австралия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, Таиланд, Тайвань, Узбекистан, Южная Корея.

От участия отказались Бахрейн и Филиппины.

Групповой раунд

Группа С 
3—5.10.1997. Джидда (Саудовская Аравия) 

 3 октября: Таиланд — Саудовская Аравия 3:0 (15:12, 15:9, 15:12); Южная Корея — Индонезия 3:0 (15:1, 15:6, 15:0).
 4 октября: Таиланд — Индонезия 3:0 (15:10, 15:1, 15:8); Южная Корея — Саудовская Аравия 3:0 (15:0, 15:8, 15:10).
 5 октября: Саудовская Аравия — Индонезия 3:0 (15:10, 15:6, 15:8); Южная Корея — Таиланд 3:0 (15:8, 15:2, 15:6).

Группа D 
10—12.12.1997. Тегеран (Иран) 

 Филиппины — отказ.

 10 декабря: Иран — Казахстан 3:1 (15:10, 15:5, 12:15, 15:12).
 11 декабря: Китай — Казахстан 3:0 (15:3, 15:8, 15:8).
 12 декабря: Китай — Иран 3:0 (15:6, 15:1, 15:5).

Группа Е 
12—14.12.1997. Навои (Узбекистан) 

 Бахрейн — отказ.

 12 декабря: Тайвань — Узбекистан 3:0 (15:7, 15:11, 15:10).
 13 декабря: Австралия — Тайвань 3:0 (15:9, 15:4, 15:10).
 14 декабря: Австралия — Узбекистан 3:0 (15:7, 15:10, 15:9).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 1998 года получили по две лучшие команды из групп C и D — Южная Корея, Таиланд, Китай, Иран, а также победитель группы Е Австралия.

Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн 
Команды-участницы: Барбадос, Гаити, Канада, Куба, Мексика, Пуэрто-Рико, США.

Групповой раунд

Группа L 
6—8.02.1998. Гавана (Куба) 

 6 февраля: Канада — Пуэрто-Рико 3:0 (15:4, 15:2, 15:8); Куба — Барбадос 3:0 (15:6, 15:1, 15:1).
 7 февраля: Канада — Барбадос 3:0 (15:3, 15:7, 15:3); Куба — Пуэрто-Рико 3:0 (15:0, 15:7, 15:4).
 8 февраля: Пуэрто-Рико — Барбадос 3:0 (15:8, 15:12, 15:3); Канада — Куба 3:1 (8:15, 16:14, 17:15, 15:9).

Группа М 
29.01—2.02.1998. Сан-Антонио (США) 

 29 января: США — Гаити 3:0 (15:2, 15:9, 15:0).
 30 января: Мексика — Гаити 3:0 (15:4, 15:3, 15:1).
 31 января: США — Мексика 3:0 (15:8, 15:7, 15:7).
 ФИНАЛ. 2 февраля. США — Мексика 3:0 (15:6, 15:7, 15:1).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 1998 года получили победители групп — Канада и США. Занявшие вторые места Куба и Мексика вышли в стадию плей-офф.

Плей-офф 
 28 февраля 1998.  Мексика —  Куба 1:3 (14:16, 15:10, 5:15, 7:15).
 1 марта 1998.  Куба —  Мексика 3:0 (15:2, 15:0, 15:8).

Третью путёвку от зоны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна на чемпионат мира 1998 получила Куба.

Южная Америка 
Команды-участницы: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Перу.

Групповой раунд

Группа N 
5—21.09.1997. Санта-Фе (Аргентина), Рио-де-Жанейро (Бразилия) 

Санта-Фе
 5 сентября: Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:3, 15:10, 15:10); Аргентина — Перу 3:0 (15:4, 15:3, 15:7).
 6 сентября: Бразилия — Перу 3:0; Венесуэла — Аргентина 3:2.
 7 сентября: Венесуэла — Перу 3:0 (15:4, 15:2, 15:4); Бразилия — Аргентина 3:1 (15:7, 9:15, 15:7, 15:12).

Рио-де-Жанейро
 19 сентября: Аргентина — Венесуэла 3:0 (15:13, 15:12, 15:4); Бразилия — Перу 3:0 (15:1, 15:3, 15:5).
 20 сентября: Аргентина — Перу 3:0 (15:4, 15:2, 15:1); Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:8, 15:4, 15:1).
 21 сентября: Венесуэла — Перу 3:0; Бразилия — Аргентина 3:2.

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 1998 года получили две лучшие команды —  Бразилия и  Аргентина.

Африка 
Команды-участницы: Алжир, Египет, Камерун, Кения, Нигерия, Тунис.

От участия отказались Кот-д'Ивуар, Либерия и Малави.

Групповой раунд

Группа А  
7—9.11.1997. Тунис (Тунис) 

 Кот-д’Ивуар — отказ.

 7 ноября: Алжир — Кения 3:0 (15:3, 15:10, 15:3).
 8 ноября: Тунис — Кения 3:0 (15:10, 15:6, 15:12).
 9 ноября: Алжир — Тунис 3:1 (16:14, 8:15, 15:4, 15:8).

Группа В  
7—9.11.1997. Кано (Нигерия) 

 Либерия,  Малави — отказ.

 7 ноября: Египет — Нигерия 3:0 (15:7, 15:13, 16:14).
 8 ноября: Нигерия — Камерун 3:1 (15:11, 15:9, 9:15, 16:14).
 9 ноября: Египет — Камерун 3:0 (15:12, 15:3, 15:10).

Итоги 
Путёвки на чемпионат мира 1998 года получили победители группового раунда Алжир и Египет.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты мира по волейболу среди мужчин
1997 год в волейболе
1998 год в волейболе